Budapester Straße ist der Name folgender Straßen:

 Budapester Straße (Berlin)
 Budapester Straße (Dresden)
 Budapester Straße (Hamburg)
 Budapester Straße (Österreich), Landesstraße in Österreich